Tritemnodon (Тритемнодон — „трорезни зуб”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрлог реда Hyaenodonta, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Одрасли примјерци врсте Tritemnodon agilis су достизали тежину од 4,82 до 11,44 kg. Запремина мозга у лобањи код ове врсте је износила 26 cm3.

Понашање и палеоекологија 
Врста Tritemnodon agilis је била мали копнени предатор који је у прошлости Сјеверне Америке настањивао плавне равнице и копнене екосистеме. Ова врста је била способна и да се пење по дрвећу.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Tritemnodon.

Временска распрострањенст рода Tritemnodon унутар реда Hyaenodonta

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце

Литература 

 W. B. Scott (1892.) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 W. D. Matthew (1909.) "The Carnivora and Insectivora of the Bridger Basin, middle Eocene." Memoirs of the American Museum of Natural History 9:289-567
 M. R. Thorpe (1923.) "Notes on the Bridger (Eocene) Carnivora." American Journal of Science 5(25):23-39
 
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 C. L. Gazin (1976.) "Mammalian Faunal Zones of the Bridger Middle Eocene." Smithsonian Contributions to Paleobiology 26:1-25
 G. F. Gunnell (1998.) "Creodonta". In C. M. Janis, K. M. Scott, and L. L. Jacobs (eds.), "Evolution of Tertiary Mammals of North America, Volume 1: Terrestrial Carnivores, Ungulates, and Ungulate like Mammals", Cambridge University Press, 703 pages 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке